Буркова — деревня, Аларский район, Иркутская область
 Буркова — река на Камчатке
 Буркова — фамилия:
 Буркова, Инесса Емельяновна — писательница;
 Буркова, Лариса Матвеевна — актриса.

См. также 
Бурково